Уикенхайзер — фамилия.
 Уикенхайзер, Дуг (1961—1999) — канадский профессиональный хоккеист, брат Курта Уикенхайзера.
 Уикенхайзер, Курт (род. 1961) — канадский профессиональный хоккеист, брат Дуга Уикенхайзера.
 Уикенхайзер, Хейли (род. 1978) — канадская профессиональная хоккеистка, двоюродная сестра Дугласа и Курта Уикенхайзеров.